Dolenjski odred je ime več odredov:
 Dolenjski odred (NOV in POS)
 Dolenjski odred (JVvD)